Chambly puede referirse a:

 Chambly, ciudad quebecesa de Montérégie Este, Canadá.
 Chambly, población y comuna francesa en la región de Picardía.
 Chambly-Est, localidad quebecesa de Montérégie Este.
 Jacques de Chambly (XVII s. - 1687), militar y gobernador acadiense entre 1673 y 1677.